Fauconnier (frz. für ‚Falkner‘) ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine François Fauconnier (1781–1846), französischer Musiker und Komponist
 Benoît Constant Antoine Fauconnier (1816–1898), französischer Musiker und Komponist
 Constant Joseph Fauconnier (um 1789–1877), französischer Musiker
 Émile Eugène Fauconnier (1857–1920), französischer Maler
 Fernand Fauconnier (1890–1940), französischer Turner
 Geneviève Fauconnier (1886–1969), französische Schriftstellerin
 Gilles Fauconnier (* 1944), französischer Linguist
 Henri Fauconnier (1879–1973), französischer Schriftsteller
 Jean Fauconnier (um 1630–1690), französischer Theologe
 Jean-Luc Fauconnier (* 1941), wallonischer Schriftsteller
 Olivier Fauconnier (* 1975), französischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Henri Le Fauconnier